Naçnohawbar Fedepaçnr Ponebodnteweñ Fohorpamm (NFPF) (adaptado no alfabeto latino do cirílico russo иациональная федерация  роизводителей фонограмм (ифпф)) é uma empresa oficial que representa as indústrias fonográficas da Rússia. É também associada ao IFPI.

Ver também 
 2M
 Certificações de vendas de discos no mundo
 

Empresas da música
Membros da IFPI